James Alexander Sinclair (Newcastle upon Tyne, 1987. október 22.) angol labdarúgócsatár.

1987-ben született személyek
Angol labdarúgók
A Bolton labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek
A Gateshead labdarúgói
A Polonia Bytom labdarúgói